A Tale of Two Cities, livro de Charles Dickens
 A Tale of Two Cities (1911), filme mudo
 A Tale of Two Cities (1935), filme com Ronald Colman e Elizabeth Allan
 A Tale of Two Cities (1958), filme com Dirk Bogarde
 A Tale of Two Cities (1980), telefilme com Chris Sarandon
 A Tale of Two Cities (Lost), episódio da série